Neunhäuserer ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Neunhäuserer (* 1969), deutscher Mathematiker
 Lydia Neunhäuserer (* 1973), österreichische Mundartautorin